Кахо́вская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Каховская улица — улица в Красноярске.
 Каховская улица — улица в Новосибирске.
 Каховская улица — улица в Самаре.
 Каховская улица — улица в Томске.

Украина 
 Каховская улица — улица в Донецке.
 Каховская улица — улица в Запорожье.
 Каховская улица — улица в Киеве.
 Каховская улица — улица в Николаеве.
 Каховская улица — улица в Черновцах.

Казахстан 
 Каховская улица — улица в Алма-Ате.

Белоруссия 
 Каховская улица — улица в Минске.

См. также 
 Каховское шоссе (Мелитополь)
 Переулок Каховского (Санкт-Петербург)